2. længdegrad kan henvise til:

 2. vestlige længdekreds
 2. østlige længdekreds